Buttress Peak ist der Name folgender Berge:

 Buttress Peak (Freyberg Mountains), Antarktika
 Buttress Peak (Königin-Alexandra-Kette), Antarktika